Ре́ндалл () — ім'я та прізвище англійського походження від староанглійського імені Рендолф (), а також похідний від нього топонім.

Персоналії 
 Рендалл (прізвище)
 Рендалл (ім'я)

Топоніми 

 Рендалл () — округ у штаті Техас
 Рандалл — місто, штат Айова
 Рандалл — місто, штат Канзас
 Рандалл — місто, штат Міннесота
 Рандалл — місто, штат Вісконсин
 Острів Рендалла, Ренделлз або Ренделлз Айленд () — острів в протоці Іст-Ривер у Нью-Йорку